Liquidambar är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Liquidambar ingår i familjen Altingiaceae. 

Liquidambar är enda släktet i familjen Altingiaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Stenbräckeordningen
Liquidambar